Le Favril (Eure)
 Le Favril (Eure-et-Loir)
 Le Favril (Noorderdepartement)